Блур (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1943) — британский футболист, обладатель Кубка Футбольной лиги Англии в составе клуба «Сток Сити» (1972).
 Блур, Даррен (род. 1963) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Сент-Хеленс» (1989).
 Блур, Дэвид (род. 1942) — британский социолог.
 Блур, Джаред (род. 1987) — новозеландский футболист, игрок чемпионата Новой Зеландии в составе клуба «Манавату».
 Блур, Джулия — новозеландская радиоведущая, лауреат Новозеландской радиопремии за детскую передачу (2014, 2016).
 Блур, Луиза (род. 1985) — британская бегунья, чемпионка Великобритании в беге на 200 м в помещениях (2016).
 Блур, Майк — британский киномонтажёр, лауреат премии BAFTA за монтаж видеопродукта (1983).
  (1925—2009) — канадский художник-абстракционист, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады.
 Блур, Уолтер (1877—1966) — американский биохимик, президент Американского общества биохимиков (1929—1930).
  (род. 1950) — американский писатель.
 Блур, Элль — британская регбистка, чемпионка Англии в составе клуба «Харлекуинс» (2021).
 Тайсон-Блур, Адель (род. 1977) — британская велогонщица, серебряная медалистка чемпионата Великобритании по командному преследованию (2013).